Юрий Фокин: Фокин, Юрий Александрович (1939—2013) — учёный в области электроэнергетики, доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства России. 
 Фокин, Юрий Валерианович (1924—2009) — советский тележурналист, телеведущий.
 Фокин, Юрий Георгиевич (1925—2018) — советский и российский шахматный композитор, журналист.
 Фокин, Юрий Евгеньевич (1936—2016) — российский дипломат.
 Фокин, Юрий Ефимович (род. 1937) — советский тренер по хоккею с мячом.
 Фокин, Юрий Олегович (род. 1950) — советский рок-барабанщик 1970-х годов.
 Фокин, Юрий Тенгизович (род. 1966) — советский и украинский футболист.